skladište
ilustrirane novine, često tjednik, rjeđe dvotjednik ili mjesečnik, obično u svesku, raznolikoga sadržaja (zabavnoga, društvenoga itd.), nerijetko usmjerenoga (politički magazin; ilustrirani magazin; modni modni magazin; zabavni magazin)
dio vatrenog oružja u koji dolaze oštri naboji; »sanduk«, spremnik, šaržer
Magazin (sastav), hrvatski pop-sastav iz Splita
 Magazin (album)